I Liga austriacka w piłce nożnej (1929/1930) była 19. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Rapid Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1929 w piłce nożnej
1930 w piłce nożnej
1929 w Austrii
1930 w Austrii